El término sarro puede referirse:

 al cálculo dental, la acumulación de sales en los dientes;
 a la cal u óxido de calcio, acumulado en productos de aluminio y en otros metales corrosivos;
 el nombre común de la planta Cistus ladanifer.